Overgangskalender van 1582 (Zuid-Europa)
 Overgangskalender van 1582 (Frankrijk)
 Overgangskalender van 1582 (Brabant, Zeeland)
 Overgangskalender van 1582 (Zuidelijke Nederlanden)